Wu-chua může být:

 Wu-chua (Jün-nan) – městský obvod v městské prefektuře Kchun-ming v provincii Jün-nan;
 Wu-chua (Kuang-tung) – okres v městské prefektuře Mej-čou v provincii Kuang-tung.